Schlamersdorf ist der Name folgender Orte in Schleswig-Holstein:

 Schlamersdorf (Seedorf), Ortsteil der Gemeinde Seedorf im Kreis Segeberg
 Schlamersdorf (Travenbrück), Ortsteil der Gemeinde Travenbrück im Kreis Stormarn

Siehe auch:
 Schlammersdorf (Begriffsklärung)